

Суворовський район — колишня назва Штефан-Водського району

—Тульська область
  — адміністративний район, що існував у 1924—1928 роках у складі Терського округу та в 1937—1957 роках у Ставропольському краї.

Суворовський район — колишня назва Ізмаїльського району
 Суворовський район — район в місті Одеса
 Суворовський район — район в місті Херсон